Mona peut désigner :

 une espèce de singe : Cercopithecus mona ;
 une chanson de Bo Diddley : Mona ;
 une pâtisserie valencienne : Mona de Pascua ;
 une pâtisserie oranienne : mona ;
 un prénom (exemples au féminin : Mona Ozouf, Mona Fayad, au masculin : Mona Rudao) ; 
 un nom de famille (exemple : Domenico Mona) ;
 un groupe de rock américain : Mona, et le titre de son  : Mona ;

 un peuple : les Mona de Côte d'Ivoire ;
 une langue mandée : le mona de Côte d'Ivoire ;

En espagnol, mona peut se traduire entre autres par « guenon ». En italien, il s'agit de la contraction de Madona. De nombreuses expressions se réfèrent à l'une ou l'autre de ces définitions.

MONA est le sigle du Museum of Old and New Art, un musée en Tasmanie (Australie).

Toponyme 

 une ville de l'Utah aux États-Unis : Mona ;
une île de Porto Rico : Isla Mona ;
 un détroit, le canal de la Mona, qui sépare Hispaniola et Porto Rico ;
 une presqu'île : pointe de Mona à Oran ;
 Mona, un quartier du sud-est de la paroisse de Saint Andrew, en Jamaïque.

Personnages 
 le personnage de jeune vagabonde Sans toit ni loi (Sandrine Bonnaire dans le film d'Agnès Varda) ;
 Mona, un personnage du roman Un balcon en forêt de Julien Gracq ;
 Mona, un personnage de WarioWare ;
 Mona Parker, un personnage de la série télévisée d'animation canadienne Mona le Vampire ;
 Mona Vanderwaal, un personnage dans la série américaine Pretty Little Liars.

Entreprise 
 Mona Motor, fabricant américain d’huile automobile.

Chansons